Halsberger steht für:
 die alte Berufsbezeichnung des Harnischmachers, siehe Harnisch
 Halsberger-Schildkröten (Cryptodira), eine Unterordnung der Schildkröten (Testudinata)